A Rápido D'Oeste é uma empresa de ônibus, com sede no município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, que pertence ao Grupo NIFF.

Foi fundada em 1940 e em 1985, o Grupo NIFF assumiu a gestão da empresa.

Atualmente, a Rápido D'Oeste opera um dos dois lotes das linhas urbanas que atendem o município de Ribeirão Preto (o outro é operado pela empresa Transcorp), linhas suburbanas e rodoviárias interligando Ribeirão e outras 40 cidades do estado de São Paulo e uma linha interestadual entre Ribeirão Preto e Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais.

Pelos vários investimentos e compromissos, a Rápido D'Oeste é certificada pelo ISO 9001:2000.

Ligações externas 
 Página da Rápido D'Oeste
 Página do Grupo NIFF

Empresas de Ribeirão Preto
Empresas de transporte rodoviário de passageiros do Brasil
Empresas fundadas em 1940
Grupo NIFF